П-3м — серия многосекционных панельных домов, разработана на основе предыдущей серии П-3 проектным институтом МНИИТЭП.  В отличие от исходной серии имеет наружные трехслойные навесные панели с повышенной теплоизоляцией и другую форму балконов. При этом конструктивные решения и планировки квартир практически не изменились. Серия очень распространена в Москве и Московской области. Строительство серий началось с 1996 года и в виде немного модифицированных серий продолжается до настоящего времени.

Описание 
Планировка домов данной серии считается одной из самых удачных среди панельных домов.
Отличительной особенностью серии П-3М от П-3 является усовершенствованная технология изготовления наружных стен дома. В домах серии П-3М наружные панели- трехслойные с дополнительным утеплением. 
Достоинства домов серии П-3М в сравнении с другими панельными домами: повышенная теплоизоляция наружных панелей, наличие 2 санузлов в четырехкомнатных квартирах, относительно просторные кухни, изолированные комнаты и наличие автоматической системы дымоудаления. Начиная с 2002 года дома строятся с установкой окон из двухкамерных стеклопакетов с повышенной энергоэффективностью. С 2010 фасадная поверхность наружных навесных трёхслойных плит облицовывается мелкодисперсной плиткой. Дома данной серии ввиду относительной дешевизны производства и строительства в сравнении с другими сериями и монолитными зданиями часто строились как социальное жильё. Квартиры в таких домах сдаются уже с выполненной отделкой.
К явному недостатку серии можно отнести тот факт, что практически все стены внутри квартир являются несущими и изменить планировку квартир каким-либо способом под свои конкретные нужды практически не представляется возможным. Фактически не несущими являются только перегородки санузлов. Отличительной особенностью серии является наличие несущей стены в трёхкомнатной квартире – "распашонки" между гостиной и коридором, которая не является таковой в похожих сериях и потому часто незаконно сносится.

Основные характеристики

Площади квартир

Строительные конструкции

Фотоматериалы

Примечание

Литература 
 
 

Типовые серии жилых домов